Martín o Martin hacen referencia a: -

Nombre y apellido 
 Martín (nombre)
 Martín (apellido)

Personas 

 Martín Lutero teólogo y fraile Alemán, nacido en 1483-1546;

 Martín Vizcarra expresidente del Perú e hijo del anterior, alcalde de Moquegua (1390-1409);
 Martín Kohan escritor argentino, (1967);
 Martín el Joven o Martín I de Sicilia, hijo del anterior, rey de Sicilia (1390-1409);
 Martín I de Aragón, apodado el Humano, rey de Aragón (1394-1410) y de Sicilia (1380-1394 y 1409-1410);
 Martín I, papa (649–653);
 Martín IV, papa (1281–1285);
 Martín V, papa (1417–1431);

Geografía física 
 Martin Hills, montañas en el antártico;
 Río Martín, afluente del río Ebro en España;
 Volcán Martin, volcán en el parque nacional en Alaska;

Políticos 

 Martin Luther King, ministro y activista estadounidense, nacido en 1929;
 Martin Miguel de Güemes militar y político argentino, nacido en 1785

Deportistas 
 Martín Di Nenno, jugador profesional de pádel argentino.
 Martín Palermo, exfutbolista y director técnico argentino, nacido en 1973;
 Martín Demichelis, exfutbolista y director técnico argentino, nacido en 1980;
 Martín Cáceres futbolista uruguayo, nacido en 1987;
 Martín Payero futbolista argentino, nacido en 1998;
 Martín Rodríguez Torrejón;
 Martín Lasarte;
 Martín Cauteruccio;

Localidades

En Eslovaquia 
 Martin (Eslovaquia);
 Distrito de Martin En España 
 Martín, localidad perteneciente al municipio de Castril, en la provincia de Granada
 Martín (Baleira), provincia de Lugo
 Martín (Bóveda), provincia de Lugo
 Martín de Yeltes, municipio de la provincia de Salamanca
 Martín de la Jara, municipio de la provincia de Sevilla
 Martín del Río, municipio de la provincia de Teruel
 Bajo Martín, comarca de Aragón
 Castillejo de Martín Viejo, municipio de la provincia de Salamanca
 Vivel del Río Martín, municipio de la provincia de Teruel

 En Estados Unidos 
 Martin (Dakota del Sur)
 Martin (Georgia)
 Martin (Kentucky)
 Martin (Luisiana)
 Martin (Míchigan)
 Martin (Tennessee)

 En Inglaterra 
 Martin (Hampshire) Martin (Kent) Martin (East Lindsey), Lincolnshire
 Martin (North Kesteven), Lincolnshire

 Además 
 Glenn L. Martin Company, un fabricante de aviones, actualmente forma parte de Lockheed Martin.
 Martín pescador, ave.
 Martín (Hache), película de Adolfo Aristarain.
 CITEFA MP1000 Martín Pescador, misil antibuque argentino.

 Véase también 
 Martínez, , página de desambiguación
 San Martín''', página de desambiguación